Romántico puede referirse a:
Lo relativo al Romanticismo, un movimiento cultural y una época (la primera mitad del siglo XIX)
Prerromántico
Tardorromántico
Postromántico
Lo relativo al amor romántico, un sentimiento o modelo de relaciones sentimentales
Sentimental
Generoso
Soñador
Orientación romántica o afectiva

Política 
Nacionalismo romántico

Filosofía 
Filosofía romántica
Idealismo alemán

Arte

Arte del Romanticismo 
Realismo romántico
Literatura romántica
Poesía romántica
Teatro romántico
Drama romántico
Música romántica (clásica)
Ópera romántica
Ballet romántico
Pintura romántica
Escultura romántica
Arquitectura romántica
Jardín romántico
Estilo romántico nacionalista, arquitectónico nórdico de finales del siglo XIX y comienzos del XX

Arte relativo al amor romántico 
Comedia romántica
Música ligera romántica (música ligera)
Trío romántico grupo de guitarristas y cantantes que interpreta canciones románticas a ritmo de bolero
Salsa romántica, subgénero de la salsa
Balada romántica o balada latina, género musical
Cine romántico
Historieta romántica

Otros conceptos 
Nuevos Románticos (New romantic), subcultura juvenil de finales del siglo XX
Museo Romántico, museo de Madrid
Guerra de los románticos

Otros
Arte romántico (desambiguación)

Títulos de obras o medios
Los últimos románticos, novela de Pío Baroja, 1906
Sinfonía Romántica (Enrique Soro), 1920 
El doncel romántico, obra de teatro de Luis Fernández Ardavín, 1922
El último romántico, zarzuela, 1928
Selección Romántica, revista femenina española de los años 1960
Romántico (álbum), de José José, 1981
Romántica obsesión, telenovela mexicana, 1999
Romántica FM, radio chilena

Referencias